Richard Dixon (Hanover, 1990. február 23. –) jamaicai labdarúgó, az amerikai Saint Louis FC hátvédje.

További információk 
Richard Dixon adatlapja a transfermarkt.at oldalon 

1990-ben született személyek
Jamaicai labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek